Seznam razglednih stolpov v Sloveniji razvršča stolpe po višini.

Seznam

Sklici

Viri
 Ternovšek, Brane: ''Razgledni stolpi Slovenije: vodnik s transverzalo", Ljubljana, Tourist guide, 2021, 
 https://arhiv.akos-rs.si/files/O_agenciji/Javna_narocila/3810_4_2010_1/povabilu-k-oddaji-ponudbe-3810-4-2010-1.pdf
 https://www.planinskivestnik.com/files/File/PV_2015_03.pdf

Glej tudi 

 Seznam najvišjih stavb v Sloveniji

Zunanje povezave